Finchville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Finchville (Kentucky)
 Finchville (Maryland)
 Finchville (Nebraska)
 Finchville (New York)